Listen steht für:

 Plural von Liste
 Listen (Album), Album des französischen DJ David Guetta
 Listen (Lied), Oscar-nominiertes Lied von Beyoncé Knowles (2006)
 Listen (Wüstung), ehemaliger Ortsname in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Liston